Escola Salesiana, em Brasília;
 Escolas da Rede Salesiana Brasil de Escolas.

Desambiguação